Moseria convolute är en nässeldjursart som först beskrevs av Moser 1925.  Moseria convolute ingår i släktet Moseria och familjen Agalmatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Hydrozoer
convolute